Aceasta este o listă de domenii de nivel superior în internet, include note u TLD-uri care nu se bazează pe ISO 3166-1.

Domenii